Kobyly può riferirsi a diversi toponimi:

Kobyly, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione

Kobyly, comune del distretto di Bardejov, nella regione di Prešov